Кузама има више значења:

 Општина Кузама (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кузама (Кузама, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику